Сталпу има више значења:

 Сталпу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Сталпу (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Сталпу (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији